Sint Vitalis kan verwijzen naar:

De volgende Italiaanse heiligen:
 Sint Vitalis van Milaan 
 Sint Vitalis, in 250 n.Chr. martelaar geworden tijdens de vervolgingen onder keizer Decius (feestdag 9 januari)
 Saint Vitalis, martelaar geworden in Bologna samen met Sint Agricola ten tijde van keizer Diocletianus

De volgende niet-Italiaanse heiligen:
 Sint Vitalis van Gaza

San Vitale, de Italiaanse naam voor Sint Vitalis, wordt ook gebruikt om naar aan Vitalis gewijde kerken te verwijzen, waaronder de onderstaande beroemde kerken:
Basiliek van San Vitale (Rome)
Basiliek van San Vitale (Ravenna)